«A Curious Thing» — другий студійний альбом шотландської інді-співачки Емі Макдональд. У Британії реліз відбувся 8 березня 2010.

Список пісень 
Автором всіх пісень є Емі Макдональд, а також ті, котрі вказані додатково.

Стандартне видання

Розширене видання

Спеціальне оркестрове видання

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Емі Макдональд
Альбоми Melodramatic Records
Альбоми Mercury Records
Англомовні музичні альбоми